Vălișoara se poate referi la:

 Vălișoara, Alba (Torockógyertyános, Toroc(z)kó-Gyertyános)
 Vălișoara (Temesvölgye), Comuna Bucoșnița, Caraș-Severin
 Vălișoara, în trecut: Rachișul Român (Járarákos, Jára-Rákos), Cluj
 Vălișoara (Valisora, Kőfalu), reședința comunei cu același nume, Hunedoara
 Vălișoara/Balșa (Porkura), Hunedoara
 Vălișoara (Sárkihíd), Mureș
 Vălișoara, Sălaj (Dióspatak), Sălaj

Toponime românești